Blue Skies (1929), een film van Alfred L. Werker
Blue Skies (1946), een film van Stuart Heisler